Азаттык (с тюркских языков «свобода») может означать:
 Азаттык — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.